David Wohl est un auteur et éditeur de bandes dessinées américain.
 David Wohl est un acteur américain.
 Dave Wohl est un joueur et entraineur américain de basket-ball